Salvador Giner y Vidal  (1832-1911), componist
Salvador Giner i de San Julián (1934-…), socioloog